

Веар — місто, штат Массачусетс
 Веар — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Вер